Ore di terrore – film del 1971 diretto da Guido Leoni
 Ore di terrore (24 Hours) – romanzo di Greg Iles del 2001